Часовня Святой Ксении Блаженной — православная часовня в Санкт-Петербурге. Расположена в Василеостровском районе на Смоленском кладбище. Открыта ежедневно с 8.00 до 19.00. Приписана к церкви Смоленской иконы Божией Матери. В часовне под спудом (под землей) находятся мощи блаженной Ксении Петербургской.

История 
Ксения Петербургская, умершая в конце XVIII или в начале XIX века, была похоронена на Смоленском кладбище. Люди, почитавшие блаженную Ксению, разбирали землю с её могильного холма. Холм насыпали несколько раз. Позже на месте холма была положена каменная плита, которую также разбирали по камушкам. В третьей четверти XIX века на этом месте была построена маленькая часовня. В 1902 году по проекту архитектора Александра Всеславина была возведена большая каменная часовня в русском стиле. Освящена 12 октября ст. ст. 1902 года.

В сентябре 1940 года часовню закрыли вместе со Смоленской церковью. Тогда же было принято решение снести часовню, однако оно было позже отменено. Во время блокады Ленинграда в часовне находился склад тары из-под горючих жидкостей. В те годы было утеряно большое количество церковных ценностей.

В 1947 году часовня была открыта и, после ремонта, 1 февраля 1947 г. освящена настоятелем Смоленской церкви протоиереем Василием Раевским. 18 ноября 1962 года по решению властей она была вновь закрыта и отдана под мастерскую по ремонту обуви, а затем в 1980 г. под скульптурную мастерскую.

Русской Православной Церкви часовня была возвращена только в 1983 году. После проведения реставрационных работ она была вновь освящена 10 августа 1987 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Ридигером).

В 2003 году над часовней была восстановлена золочёная главка.

Архитектура 
Стены часовни сложены из кирпича, окрашены в светло-зелёный цвет. Каждую сторону фасада украшает группа из трёх арочных остроконечных окон с распорками в виде колонн. Окна украшены витражными иконами. На передней и задней сторонах фасада карниз украшен полукруглым кокошником с мозаичными образами Христа (на задней стороне) и Ксении Петербургской (на передней стороне). Здание завершает чешуйчатый шатёр, увенчанный золочёной луковичной главкой с крестом. Внутри главным украшением часовни является мраморный иконостас с мозаичным образом распятого Христа.

Фотографии

Примечания

Библиография 
 
 Шкаровский М. В. Возрождение церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовни Ксении Блаженной на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга в 1946—1950-е гг // Христианское чтение. — 2022. — № 3. — С. 59-77.

Ссылки 
 Часовня Ксении Блаженной в Народном каталоге православной архитектуры

Здания и сооружения Василеостровского района
Ксении Блаженной часовня Смоленское кладбище
Санкт-Петербург
Смоленское православное кладбище
Здания и сооружения Санкт-Петербурга в русском стиле
Здания и сооружения, построенные в 1902 году в Санкт-Петербурге
Культовые сооружения, построенные в 1902 году
Храмы Василеостровского благочиния